Ţūrāghāy kan syfta på följande platser:

Iran 

 Ţūrāghāy (ort i Iran), Östazarbaijan, 
 Tūrāqayeh, ort, Östazarbaijan, 

Robotskapade Iranförgreningar